Le mejhoul  (مجهول) (trad: inconnu ou inexploré), medjoul, ou medjool  est une variété de datte originaire des oasis du Tafilalet au Centre-Est du Maroc. 
De couleur brune orangé à brune foncé, de très grosse taille, ronde à ovale, elle est charnue, moelleuse et très sucrée ; sa saveur et sa consistance rappellent le miel et la confiture de marrons.

Histoire 

Cette variété provient originellement des palmeraies de la région d'Errachidia. La variété produit des fruits trois fois plus gros en moyenne et est présentée comme la reine des dattes. 

A la suite d'une épidémie dévastatrice au , la fusariose (maladie du Bayoud), plusieurs millions de plants ont été perdus et la variété s'est retrouvée menacée. 

Le mejhoul fut alors introduit aux États-Unis en 1927 par un cultivateur américain qui avait sillonné le Maroc à la recherche du meilleur plant à importer en Californie. C'est ainsi que onze ramifications de dattes ont été importées à partir de la région de Boudnib, dans la province d’Errachidia, vers la Californie. Les ramifications importées ont été soigneusement sélectionnées, et en particulier choisies d'après leur provenance de lieux qui n’ont jamais été touchés par la fusariose. De plus une déformation du nom s'est produite lors de la traversée de l'Atlantique qui est devenu « madjool » en américain. 

Les palmiers dattiers de Californie n’ont jamais été touchés par le Bayoud et continuent de prospérer et d’évoluer. Aujourd'hui, le mejhoul californien concurrence celui du Maroc. Dans les années 1970, l'Agence juive en a importé quelques uns en Israël pour les planter dans la vallée de la Arabah. Ils ont fait prospérer la reine des dattes et ont commencé à l'exporter en Europe à partir des années 1990.

En 2009, au Maroc, la zone de production couvrait 17 communes rurales avec  palmiers dont  en production, avec une production moyenne de 1850 T/an selon le ministère de l'agriculture marocain. Cependant la production est depuis en constante évolution.

Utilisation 
Très apprécié lors de fêtes et autres cérémonies de mariages au Maroc et chez la diaspora marocaine, le mejhoul est souvent servi fourré aux amandes ou à la pâte d'amandes douces colorée ou non.  

Il est également très apprécié lors de la rupture du jeûne pendant le mois sacré de ramadan. 

Par ailleurs lors des cérémonies officielles, en guise de bienvenue, l’hôte présente souvent, à l'accueil des  invités, un verre de lait fermenté avec des dattes mejhoul. 

Étant la plus chère des dattes et également perçue comme la plus prestigieuse surtout lors de la période de sa raréfaction,  elle est aujourd’hui présente sur tous les étals de marchés et lors de toutes les cérémonies marocaines.

Son prix est d'environ 150 dirhams le kilogramme au Maroc (autour de ).

Notes et références

Bibliographie 

 E.-L. Bertherand, Le noyau de dattes au point de vue des propriétés alimentaires, thérapeutiques et industrielles notamment de la falsification du café, P. Fontana, 1882
 Guillaume Crouzet, « La délicate datte Mejhoul », Le Monde,

Liens externes 
 , Revue FruiTrop
 

Cultivar de palmier dattier
Datte